Pata de vaca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bauhinia forficata; o
 el nombre común de la planta Tussilago.